Hamada (Shimane), de op twee na grootste stad in de Japanse prefectuur Shimane
Hamada (album), een studioalbum van de Noor Nils Petter Molvae
Hamada, een type dor woestijngebied